Juárez ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio Juárez (Chiapas)
 Municipio Juárez (Chihuahua)
 Municipio Juárez (Coahuila)
 Municipio Juárez (Michoacán)
 Municipio Juárez (Nuevo León)